Grand Coulee bezieht sich auf folgende geographische Objekte:

In Kanada:
 Grand Coulee (Saskatchewan), Ort (Town) in der kanadischen Provinz Saskatchewan

Im US-Bundesstaat Washington:
 Grand Coulee (Landschaft), Flussterrasse
 Grand Coulee (Washington), Stadt im Grant County (Washington)

Siehe auch:
 Grand-Coulee-Talsperre